Le  également appelé , oppose les cinq meilleures équipes autrichiennes de rugby à XV, ainsi qu'une équipe slovène. La phase de poule sacre le champion Alpin, tandis que les quatre meilleurs clubs autrichiens se qualifient pour des phases finales décernant le titre de champion d'Autriche.

Les clubs de l'édition 2017-2018

Classement 				
				
				
				
				
				
				
				
|}

Résultats 				
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale du championnat d'Autriche

Meilleurs réalisateurs 				
				
Les statistiques incluent la phase finale.

Références

Liens externes 
  Fédération autrichienne de rugby à XV

Autriche
Rugby à XV
Rugby à XV
Rugby à XV
Rugby à XV
Rugby à XV en Autriche
Rugby à XV en Slovénie